Telenorba 1 è stato uno dei multiplex della televisione digitale terrestre a copertura locale presenti nel sistema DVB-T in Puglia e Basilicata, appartenente a Telenorba S.p.A..

Caratteristiche 
Il multiplex Telenorba 1 trasmetteva in SFN sul canale 27 della banda UHF IV in Puglia, sul canale 21 della banda UHF in Basilicata. Il multiplex è stato disattivato l'11 aprile 2022.

Voci correlate 
 Telenorba

Reti televisive della Puglia